Malard steht für
 Malard, Stadt im Iran

Malard ist der Familienname folgender Personen:
 Melvine Malard (* 2000), französische Fußballspielerin
Siehe auch:
 Mallard